F11 eller F 11 kan syfta på;:

F 11 IF – en tidigare idrottsförening i Nyköping.
F11 Museum – ett flygmuseum i Nyköping.
Grumman F-11 Tiger – ett amerikanskt jaktplan.
BMW F11 – touring-modellen inom BMW 5-serie.
F11 – en tangent på ett tangentbord, se funktionstangent
F 11 Nyköping  – en svensk flygflottilj Södermanlands flygflottilj som verkade åren 1941–1980.